Laraki ist der Familienname folgender Personen:
 Abdeslam Laraki, Designer von Laraki Design, Laraki Automobiles sowie Bentley Yachts
 Ahmed Laraki (1931–2020), marokkanischer Politiker
 Azzedine Laraki (1929–2010), Premierminister von Marokko

Laraki steht für:
 Laraki Automobiles, ehemaliger marokkanischer Supersportwagenhersteller